Las Tunas bezeichnet:

 Las Tunas, Stadt in Kuba
 Provinz Las Tunas, kubanische Verwaltungseinheit
 Las Tunas (Córdoba), pedanía des argentinischen Departamento Marcos Juárez
 Las Tunas (Entre Ríos), Ort in Argentinien
 Las Tunas (Santa Fe), Ort in Argentinien